Blizna, skupni naziv za naselje u općini Marina, Hrvatska koje obuhvaća Bliznu Gornju i Bliznu Donju
 Blizna Gornja  i Blizna Donja, naselja u općini Marina, Hrvatska
 Blizna (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo, BiH
 Blizna (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica